Ясеновце () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1543 году.

В селе есть римо-католический костел с 1778 года в стиле классицизма.

Население 
В селе проживает 221 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 97,46 %,
 украинцы — 0,85 %,
 чехи — 0,42 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 94,07 %,
 греко-католики — 2,54 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 2,96 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии